Yung-an Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yong'an Shi, härad, Fujian, 
 Rong'an Xian, härad, Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar